Abau (Papua Nova Gvineja), naselje
 Abau Papuanci, pleme s Nove Gvineje.
 Abau jezik, jezik s rijeke Sepik, Papua Nova Gvineja
 Abau Indijanci, izumrlo pleme iz Teksasa.